Григорий Иванович Петрухин (1879—?) — крестьянин, депутат Государственной думы II созыва от Казанской губернии.

Биография 
По происхождению крестьянин из деревни Степановка Больше-Фроловской волости Тетюшского уезда Казанской губернии. Выпускник церковно-приходской школы, окончив её, много занимался самообразованием. Приобретя профессию каменщика, в течение 12 лет путешествовал по стране в поисках заработка. В этот период жил и работал в Казани, Астрахани, Баку, Петровске и других городах. В зимнее время занимался другим отхожим промыслом: ходил по деревням и валял валенки. Занимался хлебопашеством на своём наделе.

6 февраля 1907 года был избран в Государственную думу II созыва от общего состава выборщиков Казанского губернского избирательного собрания. Вошёл в состав Трудовой группы и фракции Крестьянского союза. В течение 1907 года общался с бывшим членом 1-ой Государственной думы И. Е. Лаврентьевым, лишённым за подписание "Выборгского воззвания" права быть избранным, уроженцем той же Больше-Фроловской волости, что и Петрухин.  По данным полиции в ночь на 22 апреля 1907 во время думских пасхальных каникул  участвовал в собрании на квартире Лаврентьева в Казани.

Дальнейшая судьба и дата смерти неизвестны.

Литература 
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Второй созыв. М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина. 1907. С. 114. 
 Усманова Д. М. ПЕТРУХИН Григорий Иванович. // Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. C. 461.

Архивы 
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278, Опись 1 (2-й созыв). Дело 334; Дело 551. Лист 8.

Трудовая группа

Члены Государственной думы Российской империи II созыва